The Real Tuesday Weld —інді-поп-гурт з Великої Британії, очолюваний музикантом Стівеном Коутс. Гурт виконує музику з елементами мюзик-холу, дарк-кабаре, свінгу, лаундж і електронної музики. Названий колектив на честь американської актриси Tuesday Weld.

Дискографія

Альбоми 

 At The House Of The Clerkenwell Kid, (2001)
 Where Psyche Meets Cupid, (2001)
 I, Lucifer, (2002)
 Les Aperitifs et Les Digestifs, (2004)
 The Return of the Clerkenwell Kid, (2005)
 "Dreams That Money Can Buy", (2006)
 The London Book of the Dead, (2007)
 At the End of the World, (2008)
 The Last Werewolf A Soundtrack,(2011)

Сингли 

 Trojan Horses (1999)
 The Valentine EP (2000)
 I Love The Rain (7") (2001)
 Am I in Love? (2001)
 The Meteorology Of Love (2002)
 The Ugly and the Beautiful, (2004)
 Bathtime in Clerkenwell, (2004)
 Still Terminally Ambivalent Over You, (2005)

Посилання 

Британські джазові ансамблі